Rosemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Rosemann (* 1980), deutscher Medienmanager
 Hans Rosemann († 1914), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Hans-Ulrich Rosemann (1904–2006), deutscher Physiologe und Hochschullehrer
 Harald Rosemann (* 1937), deutscher Ingenieur
 Heinz Rudolf Rosemann (1900–1977), deutscher Kunsthistoriker, Professor an der Universität Göttingen
 Johann Aegidius Rosemann (1755–1830), deutscher Jurist, Sprach- und Heimatforscher
 Julius Rosemann (1878–1933), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 Leonard Rosemann (* 1998), deutscher Synchronsprecher
 Martin Rosemann (* 1976), deutscher Politiker (SPD)
 Matthias Rosemann (1866–1961), katholischer Geistlicher
 Michael Rosemann (* 1967), deutscher Hochschullehrer und Honorarkonsul
 Nadine Rosemann (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Rosemann (1870–1943), deutscher Physiologe
 Stefan Rosemann (* 1971), deutscher Politiker (SPD) und Bürgermeister von Siegburg
 Susann Rosemann (* 1969), deutsche Autorin historischer Romane
 Sven Rosemann (* 1989), deutscher American-Football-Spieler
 Thomas Rosemann (* 1969), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Uwe Rosemann (* 1953), deutscher Bibliothekar
 Walther Rosemann (1899–1971), deutscher Mathematiker
 Wolfram Rosemann (1925–2013), deutscher Hörspielregisseur und -autor